Moldoveanca se referă la :
 Localitatea Moldoveanca din Raionul Fălești, Republica Moldova;
 Cartierul Moldoveanca din municipiul Odesa, Ucraina.

Vezi și 
Moldovița (dezambiguizare)
Moldoveni (dezambiguizare)
Moldovka
Moldavanskoe

Toponime românești
Toponime slave